Saldent – międzynarodowe targi dentystyczne odbywające się co roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Na targach odbywają się konferencje, wykłady i szkolenia dla pacjentów i stomatologów.

Linki zewnętrzne 
 

Stomatologia
Imprezy targowe